Montagnieu, Ain
 Montagnieu, Isère